ES Vaux is een Belgische voetbalclub uit Vaux. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 6424 en heeft zwart en wit als kleuren. De club speelde in haar bestaan een seizoen in de nationale reeksen. De club wordt ook Vaux-Noville genoemd.

Geschiedenis 
De club werd opgericht in 1961 en sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond. Vaux ging van start in de laagste provinciale reeksen. In 1974 werd een eerste jeugdploeg opgericht; de volgende jaren kwamen daar andere jeugdploegen bij en de accommodaties werden vergroot. In 1981 vierde de club een eerste titel met een juniorenploeg.

In 1987 won de Vaux de titel en voor het eerst promoveerde men naar Tweede Provinciale. In de jaren 90 volgden verdere uitbreidingen van de installaties. In 2002 werd Vaux tweede en via de eindronde steeg de club voor het eerst naar Eerste Provinciale, het hoogste provinciale niveau. Ook daar haalde men in 2007 de eindronde, maar zonder succes. In 2008 dwong men opnieuw een plaats in de eindronde af en daar stootte men door naar de interprovinciale eindronde, die men succesvol afsloot. Voor het eerst stootte de club door naar de nationale reeksen.

De eerste seizoen in Vierde Klasse was moeilijk voor de club en uiteindelijk eindigde men het seizoen als voorlaatste. Na een jaar zakte Vaux zo opnieuw naar de provinciale reeksen.

Externe links
 https://web.archive.org/web/20190122114931/http://www.vauxnoville.be/

Vaux, EX
Sport in Bastenaken
Sportvereniging in Luxemburg (provincie)